

События 

 Святополк II Изяславич становится князем туровским.
 Мятеж баронов против Вильгельма II Рыжего в пользу Роберта во главе с Одо, епископом Байе, дядей Вильгельма. Подавление мятежа.
 Смерть маркграфа Генриха и Берты, супруги Генриха IV.
 1088—1099 — Папа римский Урбан II (ок.1040-1099), поддерживаемый герцогиней Тосканской Матильдой.
 В упорном сражении у Силистрии (Доростола) ромеи потерпели поражение от печенегов. Половцы напали на печенегов, и те заключили с ромеями мир. Половцы ушли. Печенеги возобновили войну и заняли город Филиппополь во Фракии. Начало войны Византии с тюркским эмиром Чахой.
 Переселение печенегов в Византию.
 Войска сельджукского султана Мелик-шаха взяли Гянджу.
 Войска Волжской Булгарии на непродолжительное время взяли Муром.
 Примерно с этого года новгородским посадником стал Завид.
В Болонье основан первый в Европе университет

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1088 году
 Ирина (супруга Иоанна II Комнина) (до крещения Пирошка (), в монашестве Ксения)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1088 году
 Матфей Прозорливый — преподобный Русской церкви.
 Вильгельм де Варенн, 1-й граф Суррей, соратник Вильгельма Завоевателя.

См. также